David Janowski (1868-1927), un joueur d'échecs français ;
 Janusz Janowski (né en 1965), un peintre et musicien polonais ;
 Jean Janowski (1813-1851), un historien français ;
 Marek Janowski (né en 1939), un chef d'orchestre allemand ;
 Piotr Janowski (1951-2008), un violoniste polonais.